Фтори́д хло́ра(I) (монофтори́д хло́ра, однофто́ристый хлор) — , неорганическое бинарное соединение хлора с фтором, представляющее собой при комнатной температуре бесцветный ядовитый тяжёлый газ с сильным раздражающим запахом. Конденсируется при охлаждении до −100 °C в жидкость бледно-жёлтого цвета. Многие свойства сходны со свойствами фтора и хлора.

Физико-химические свойства 

В ИК-спектрах наблюдается полоса поглощения 747 см−1 (для твёрдого вещества).

Методы получения 
 Одним из методов получения фторида хлора является метод, предложенный Доманжем и Хейдорфером. В этом методе через аппарат, состоящий из медных трубок, пропускают смесь хлора и фтора в соотношении 1:1 при 220—230 °C:
 Cl2 + F2 → 2ClF
 ClF также получают из трифторида хлора и хлора. Так как в настоящее время трифторид хлора производится в промышленном масштабе, то этот метод получил большое распространение:
 ClF3 + Cl2 → 3 ClF

Химические свойства 
Химически очень активное вещество; по своей активности в некоторых реакциях превосходит фтор. Хороший фторирующий агент. За счёт того, что атом хлора находится в степени окисления +1, проявляет сильные окислительные свойства.
 Реагирует с водой с образованием свободных кислорода и хлора:
 4ClF + 2H2O → 2Cl2 + O2 + 4HF
 При нагревании очень активно реагирует с водородом. При этом образуются фтороводород и хлороводород:
 ClF + H2 → HCl + HF
 Реагирует с хлоридами металлов с образованием фторидов и хлора:
 NaCl + ClF → NaF + Cl2
 При взаимодействии с простыми веществами образуются фториды:
 Br2 + 6ClF → 2BrF3 + 3Cl2
 Si + 4ClF → SiF4 + 2Cl2
 W + 6ClF → WF6 + 3Cl2
 С монооксидом углерода проходит реакция хлорфторирования:
 CO + ClF → COClF
 С фторидами Cs, Rb и K под высоким давлением образуются бесцветные устойчивые до 200 °C соли:
 CsF + ClF → CsClF2
 Необычное полимерное соединение фиолетового цвета состава (F3ClO2)n было получено при взаимодействии ClF и O2F2:
 nClF + nO2F2 → (F3ClO2)n

Применение 
 Применяется как фторирующий агент в органическом синтезе, а также как хлорирующий агент.
 Также достаточно перспективно использование монофторида хлора для очистки фторидов урана:
 4ClF + UO2F2 → O2 + 2Cl2 + UF6

Токсичность 
Фторид хлора(I) весьма ядовит, обладает удушающим действием (СДЯВ). Как и все интергалогены, является сильным окислителем. ПДК в рабочей зоне — 0,5 мг/м³.

Литература 

 Николаев Н. С., Сухоруков В. Ф., Шишков Ю. Д., Аленчикова И. Ф. Химия галоидных соединений фтора. — М.: Наука, 1968, с. 344.

Примечания

См. также 
 Фторид хлора(III)
 Фторид хлора(V)

Фториды хлора